Sakho est un patronyme soninké très fréquent au Sénégal, au Mali, en Gambie, en Guinée et Mauritanie. 
 Diafra Sakho, footballeur sénégalais né en 1989 ;
 Diogal Sakho, chanteur sénégalais né en 1970 ;
 Ibrahima Sakho (1976- ), homme politique guinéen ;
 Lamine Sakho, joueur de football franco-sénégalais né en 1977 ;
 Mamadou Sakho, joueur de football français né en 1990 ;
 Mohamed Sakho, joueur de football guinéen né en 1988 ;
 Papa Ousmane Sakho, homme politique sénégalais né en 1943.

Homophonie 
 Sako